Tooruktug dolgaj tangdym (, , pol. „Las jest pełen szyszek”) – oficjalny hymn rosyjskiej republiki autonomicznej Tuwa w latach 1993–2011. 11 sierpnia 2011 roku, mocą Ustawy Konstytucyjnej Republiki Tuwy w sprawie Hymnu Państwowego, został zmieniony na obecny hymn Tuwy Men tywa men (pol. „Jestem Tuwińcem”)

Tekst

W języku tuwińskim 
 Тооруктуг долгай таңдым
 Долганзымза тодар-ла мен
 Тос-ла чүзүн малымайны
 Доруктурза байыыр-ла мен

 Эзириктиг ээр-ле таңдым
 Эргилзимзе тодар-ла мен
 Эрээн-шокар малымайны
 Азыраза байыыр-ла мен

Tłumaczenie rosyjskie tekstu tuwińskiego 
 Когда я гуляю в своих лесах, 
 я всегда доволен - 
 ведь мои леса богаты 
 животными и всем, что мне нужно. 

 Там, среди гор, 
 скал, тайги, родился я. 

 Вот почему я так силен. 
 Я буду выращивать свой домашний скот 
 и стану богатым.

 Девять различных животных -- Если я буду
 пасти их и кормить,
 и позабочусь о них, как о своих,
 Я стану богат.

Zobacz też 
 obecny hymn Tuwy
 Tuwa
 godło Tuwy, flaga Tuwy

Tuwa
Tuwa